Anse-à-Pitres kan syfta på:

Haiti 

 Ansapit, kommun, Sud-Est, 
 Anse-à-Pitre (ort), Sud-Est,